Бернгард Август фон Линденау (; 1779—1854) — саксонский государственный деятель и астроном.

Член Саксонской академии наук (1846), почётный член Прусской академии наук (1828), иностранный член Лондонского королевского общества (1833), иностранный почётный член Петербургской академии наук (1840).

Биография 
В сентябре 1830 года был сделан саксонским кабинет-министром и участвовал в создании саксонской конституции 4 сентября 1831 года. Ему был поручен верховный надзор над королевской библиотекой, музеями и галереями, которые обязаны ему переустройством и значительными улучшениями. В 1848 году был избран во франкфуртский парламент, но заметной роли в нём не играл. Свою обширную коллекцию искусства (в первую очередь итальянские средневековые панно и гипсовые слепки знаменитых скульптур), вместе с ценной библиотекой он завещал герцогству Саксен-Альтенбургскому; в 1876 году в Альтенбурге открылся художественный музей, названный в его честь.

Труды 
Из его астрономических трудов имеют цену: «Tabulae Yeneris» (Гота, 1810); «Tabulae Martis» (1811); «Investigatio nova orbitae a Mercurio circa solem descriptae» (1813); «Versuch einer neuen Bestimmung der Nutations- und Aberrationskonstanten» (Б., 1842). См. Ebart, «B. A. v. L.» (Гота, 1896); Proksch, «Freiherr v. L. als Kunstfreund» (Альтенбург, 1899).

Память 
В 1935 г. Международный астрономический союз присвоил имя Бернгарда Линденау кратеру на видимой стороне Луны.

Примечания

Литература 
 

Астрономы по алфавиту
Астрономы Германии
Коллекционеры искусства
Премьер-министры Саксонии
Выпускники Лейпцигского университета
Депутаты Франкфуртского национального собрания
Члены Саксонской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Почётные члены Петербургской академии наук
Члены-корреспонденты Французской академии наук